Puščava (Lovrenc na Pohorju), een plaats in de Sloveense gemeente Lovrenc na Pohorju
 Puščava (Mokronog - Trebelno), een plaats in de Sloveense gemeente Mokronog - Trebelno